Get Out and Get Under – film del 1914 diretto da Phillips Smalley
Harold e l'automobile (Get Out and Get Under) – film del 1920 diretto da Hal Roach